Assistente (software)
Personal digital assistant — assistente pessoal digital
Assistente social
Comissário de bordo — assistente de bordo
Assistente de palco
Operador de som — assistente de som

Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de televisão